Голубац може бити:

 Голубац, насеље и седиште истоимене општине у Браничевском округу, Србија
 Голубац (Мионица), насеље у општини Мионица у Колубарском округу, Србија
 Општина Голубац, општина у Браничевском округу, Србија
 Тврђава Голубац (Голубачка тврђава), тврђава на улазу у Ђердапску клисуру, на десној обали Дунава
 Природни резерват Голубац, природни резерват у режиму заштите -{I}- степена
 Голубац (планина), планина у Србији, у близини града Гуче